morfogeneza – geografia
 morfogeneza – biologia 
 morfogeneza roślin